«1994–1996» — перша компіляція естонського гурту «Smilers». Випущено у 1999 році.

Список композицій 
 "Do You Wanna Love Me"
 "Use Me"
 "Brown Sugar"
 "Upside Down"
 "It's Not Easy"
 "You Got My Heart"
 "On the Top"
 "One by One"
 "Strange Dream"
 "Me & My Car"
 "God Was Wrong"
 "Why Do You Lie to Me"
 "Hey Now"
 "The Doo-Doo-Choo-Choo Song"
 "Pleasure Shop"
 "Daddy No More"
 "Sorrow"

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Smilers